Ponci Diaca, diaca de l'església africana.
 Herenni Ponci o Herenni Ponti, notable samnita, pare de Gai Ponci.
 Gai Ponci o Gai Ponti, militar samnita.
 Ponci Pilat, prefecte o procurador de Judea (s. I).
 Ponci Telesí Major, general samnita (s. I aC).
 Ponci Telesí Menor, general samnita.